Колуберево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колуберево — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Колуберево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.